Traxl ist

der Familienname folgender Personen:
 Herbert Traxl (* 1940), österreichischer Botschafter
 Josef Alfons Traxl (1900–1941), österreichisches KZ-Opfer
 Mario Traxl (* 1964), österreichischer Radrennfahrer
 Martin Traxl (* 1964), österreichischer Kulturjournalist, aktuell beim ORF
 Reinhold Traxl (* 1944), österreichischer Bildhauer und Maler

ein Ortsname:
 Traxl (Ebersberg), Ortsteil der Stadt Ebersberg, Landkreis Ebersberg, Bayern

Siehe auch:
 Traxel
 Trachsel